Sālī kan syfta på följande platser:

Iran 

 Salī-ye Kūchek, ort, Lorestan, 
 Sālī-ye Bozorg, ort, Lorestan, 

Robotskapade Iranförgreningar